Don Carlos puede referirse a:
 Don Carlos, drama de Schiller;
Don Carlos, ópera de Giuseppe Verdi;
Don Carlos, cuadro de Velázquez;

o a las personas:
Carlos de Austria (1545-1568), primogénito de Felipe II y  príncipe de Asturias entre 1560 y su muerte. Inspiró la obra de Giuseppe Verdi, Don Carlos;
Carlos de Austria (1607-1632), segundo hijo de Felipe III y hermano de Felipe IV, virtual heredero de la corona hasta 1629;
Carlos María Isidro de Borbón (1788-1855), Carlos V, para los carlistas. Hermano menor de Fernando VII, presunto heredero del trono hasta el nacimiento de la princesa Isabel en 1830;
Carlos de Borbón y Austria-Este (1848-1909), Carlos VII para los carlistas, fue el cuarto pretendiente carlista. Dirigió la Tercera Guerra Carlista contra Amadeo de Saboya;
Don Carlos Buell (1818-1898), militar estadounidense;
 Don Carlos (1952-), cantante de reggae;

o a los lugares:
 Don Carlos, municipio filipino en la provincia de Bukidnon.